25. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Calgary, w Kanadzie, w dniach 29–30 stycznia 1994. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złote medale wywalczyli Amerykanie: Bonnie Blair oraz Dan Jansen. Ustanowili oni także 3 rekordy świata. Blair pobiła rekord w sprincie, a jej rodak na 500 m i w sprincie.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (29 sklasyfikowanych) oraz 33 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1994 w sportach zimowych
1994 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary